Egert ist der Familienname folgender Personen:

 Bernd Egert (* 1949), deutscher Politiker (SPD) und Staatsrat in der Finanzbehörde Hamburg
 Ernst Egert (1949–2016), deutscher Chemiker
 Hans Hugo Egert (1921–2016), deutscher Richter
 Georg Müller-Egert (1939–1979), deutscher Komponist
 Irmgard Egert (* 1932), deutsche Leichtathletin
 Jürgen Egert (1941–1992), deutscher Politiker (SPD)
 Moritz Egert (* 1988), deutscher Mathematiker und Professor an der Technischen Universität Darmstadt

Siehe auch:
 Egart
 Eggert